Иго́льный, также Агу́льяс (,  или Агульяш от ) — мыс в ЮАР, самая южная точка Африки.

Возвышается на 140 м. Расположен в 155 км к юго-востоку от мыса Доброй Надежды, составляет оконечность косы, идущей от Капской земли. Заканчивается маяком на 34° 51' южной широты и 20° 00' восточной долготы. Расстояние от мыса Игольного до Антарктиды составляет около 4200 км.

Южнее мыса Игольный от мыса Доброй Надежды до бухты  тянется песчаная мель в 840 км длиной, представляющая подводное продолжение южного берега, достигая 37° южной широты, то есть южнее берега на 240 км. Под 36° сужается, принимает коническую фигуру, возвышающуюся над ординаром воды на 112—130 и круто погружающуюся в глубину 340—380 м. Эта подводная терраса, носящая название банка , опасна для мореплавателей вследствие незначительной глубины и быстрого течения из Индийского океана в Атлантический (Течение мыса Игольного, Капское течение), что и производит известные буруны, причину частых кораблекрушений.

Вся эта местность получила в XV веке название L’Agulhas — от португальских мореплавателей, из-за наблюдавшейся поблизости в море магнитной аномалии ( — игла, в данном случае — магнитная стрелка компаса) в этом месте показывала строго на север. В конце XIX века магнитное склонение здесь было западное и составляло 30°.

Примечания 

Мысы ЮАР
Мысы Атлантического океана
Мысы Индийского океана
Экстремальные точки Земли